In 1912/13 werd het vijftiende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Stuttgarter Kickers werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van Duisburger SpV.

Eindronde

Südkreis

  
Play-off

Nordkreis

Ostkreis

Westkreis

Finaleronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1912/13